Marie-Joséphine est un prénom.

Prénom féminin
Homonymie de prénom